Jean d'Armagnac peut se référer à : 

 Jean  d'Armagnac de 1319 à 1373
 Jean II d'Armagnac de 1333 à 1384
 Jean III d'Armagnac de 1359 à 1391
 Jean d'Armagnac, évêque de Mende et archevêque d'Auch, mort en 1408
 Jean IV d'Armagnac de 1396 à 1450
 Jean V d'Armagnac de 1420 à 1473
 Jean d'Armagnac-Nemours de 1481 à 1503.
 Jean de Lescun d’Armagnac mort en 1473.

Voir aussi 
 Maison d'Armagnac